Royena graeca är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Franz Unger. Royena graeca ingår i släktet Royena och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
graeca